Бин () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бин, Алан (1932—2018) — американский астронавт, побывавший на Луне.
 Бин, Вайолетт (род. 1996) — американская актриса.
 Бин, Вон (род. 1974) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Бин, Джейк (род. 1998) — канадский хоккеист.
  (1927—2004) — американский модельер.
 Бин, Майкл (род. 1956) — американский актёр.
 Бин, Питер (род. 1930) — американский литературовед и переводчик.
 Бин, Роджер (род. 1945) — английский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1968 года.
 Бин, Соуни (XV или XVI век) — полулегендарный глава клана убийц и каннибалов.
 Бин, Тарлтон Хоффман (1846—1916) — американский ихтиолог.
 Бин, Тьерри (род. 1991) — камбоджийский футболист.
 Бин, Уильям Джексон (1863—1947) — английский ботаник, куратор Королевских ботанических садов Кью.
 Бин, Шон (род. 1959) — английский актёр театра и кино.
 Бин, Энди (род. 1984) — американский актёр.

Аббревиатура 
 Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН
 Бизнес-идентификационный номер
 Банковский идентификационный номер

Компании 
 БИН (группа компаний)

См. также